Ward Leonard ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Ward Leonard (1861–1915), US-amerikanischer Elektroingenieur und Erfinder

Ward Leonard steht für:
 Ward Leonard Electric Company, US-amerikanischer Automobilhersteller